Анна Сорокина
 Сорокина, Анна Александровна (род. 1990) — российская горнолыжница.
 Сорокина, Анна Вадимовна (род. 1991) — немецкая мошенница российского происхождения.
 Сорокина, Анна Валерьевна (род. 1976) — украинская спортсменка, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Сорокина, Анна Витальевна (род. 1981) — российская биатлонистка.
 Сорокина, Анна Ивановна (1924—1998) — работница сельского хозяйства СССР, доярка совхоза № 44, Герой Социалистического Труда. Примечания